Чёртов мост или дьявольский мост — любой из старинных арочных мостов Европы, постройка которых, как прежде считали, не обошлась без участия нечистой силы. Подробнее см. Чёртов мост.
 Из их числа наиболее известны три моста через реку Рёйс в швейцарских Альпах, форсированные русской армией в 1799 году. Благодаря им получили свои обиходные названия следующие сооружения новейшего времени:
 Чёртов мост (БАМ) — полукруглый виадук на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали.
 Чёртов мост (Сахалинская область) — мост в Сахалинской области, находящийся на полуразобранном железнодорожном перегоне Николайчук — Камышёво-Сахалинское.
 Чёртов мост (Тверская область) — мост в Василёво Тверской области. См. фото на Викискладе.
 Чёртов мост (Армения) — природный мост в ущелье реки Воротан. 
 Парковый мост (Киев) (или «чёртов мост», мост влюблённых) — соединяет Городской сад и Крещатый парк.
 Мост Валантре в Каоре

 Другое
 «Чёртов мост» — роман Марка Алданова.

См. также